Керсвил има више значења:
 Керсвил (Вирџинија)
 Керсвил (Кентаки)